Das TABtouch Perth Darts Masters 2014 war ein Einladungsturnier im Dartsport, welches von der Professional Darts Corporation (PDC) organisiert wurde. Es war das dritte Turnier der World Series of Darts 2014 und fand vom 22. bis zum 24. August 2014 statt.

Im Finale setzte sich der 16-malige Weltmeister Phil Taylor gegen den aktuellen Weltmeister Michael van Gerwen durch.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Die 1. Runde wurde im Modus Best of 11 legs ausgetragen. Das Viertelfinale fand im Modus Best of 15 Legs statt, während die Halbfinale über die Distanz Best of 19 Legs und das Finale im Best of 21 legs-Modus gespielt wurde.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 73.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Da es sich um ein Einladungsturnier handelt, werden die erspielten Preisgelder bei der Berechnung der PDC Order of Merit nicht berücksichtigt.

Teilnehmer 
Bei dem Turnier nahmen folgende Spieler teil:
 Top 6 der PDC Order of Merit
 Zwei PDC-Wildcards
 Drei DPA-Wildcards
 Gewinner der DPNZ New Zealand National Championship
 Vier Gewinner eines australischen Qualifiers vom 16. bis 17. August 2014

Die Top 8 dieser Spieler in der PDC Order of Merit ist dabei für das Turnier gesetzt.

PDC Order of Merit Plätze 1–6
  Michael van Gerwen
  Phil Taylor
  Adrian Lewis
  Simon Whitlock
  Peter Wright
  Dave Chisnall

PDC-Wildcards
  Raymond van Barneveld
  James Wade

DPA-Wildcards
  Kyle Anderson
  Beau Anderson
  Paul Nicholson

DPNZ New Zealand National Champion
  Warren Parry

DPA Qualifier
  Lawrence Ryder
  Vinay Cooper
  Justin Miles
  Shane Tichowitsch

nachgerückt
  David Platt

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan auf Darts1

Einzelnachweise 

Perth Darts Masters
World Series of Darts 2014